Іллі́нка (до 1948 — року Булга́к і Іллінка; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Примітки

Джерела 
 Немцы России. Населенные пункты и места поселения: энциклопедический словарь.